Andrzej Seweryn – attore polacco naturalizzato francese
 Andrzej Seweryn – ex cestista polacco